

Entités administratives actuelles 
 Le département de Boyacá en Colombie;
 La municipalité de Boyacá en Colombie.

Anciennes entités administratives 
 L'état souverain de Boyacá, une division administrative et territoriale de la Confédération grenadine puis des États-Unis de Colombie;
 Le département de Boyacá, une subdivision administrative de la Grande Colombie.

Homonymie